France Gall,chanson.
 De Franse benaming voor Karel de Grote.
 Charlemagne (Canada), een plaats in Canada.
 Manno Charlemagne, een Haïtiaans zanger, politiek activist en politicus.
 Charlemagne (single), een nummer van Britse indierockband Blossoms,